Powidz ist der Name von Dörfern in Polen:
 Powidz (Powiat Słupecki), in der Woiwodschaft Großpolen
 Powidz (Polanów) (bis 1945: Friedensdorf, Kreis Schlawe/Pommern), in der Woiwodschaft Westpommern